Келим (  «сосуды»; от  — вместить) — слово еврейского происхождения.

 Келим‎ — 1-й трактат VI отдела Мишны; повествует о законах ритуальной чистоты ко всякого рода домашней утвари.
 Келим — понятие в каббале, божественный сосуд.
 Швират ха-келим () — в каббале космическая катастрофа, предшествующая появлению мира.

См. также 
 Килим (двусторонний ковёр)

Слова и фразы на иврите
Каббалистические термины